Baule (Loiret), poble francès al departament del Loiret 
 Llengua baule, llengua del grup kwa inclòs a la família de llengües nigerocongoleses.
 Baule (grup humà), poble àkan que habita a la Costa d'Ivori
 la Baule-Escoublac, comú al departament francès del Loira Atlàntic (regió del País del Loira) 
 Cantó de la Baule-Escoublac